Доње Леденице може бити:

 Доње Леденице (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација БиХ, БиХ
 Доње Леденице (Пелагићево), насељено мјесто у општини Пелагићево, Република Српска, БиХ